Emma Boos-Jegher (1857-1932), een Zwitserse feministe
 Christoffel Jegher (1596-1652/1653), een Vlaams houtsnijder

Achternaam